Indien ou Indienne est un substantif ou un adjectif pouvant désigner :

Sciences humaines et sociales 
 Un Indien est un habitant du sous-continent indien. Voir aussi la catégorie « Groupe ethnique en Inde ».
 Un « Indien d'Amérique », appelé ensuite Amérindien, puis désormais un autochtone d'Amérique, est un membre d'une des nations constituant les premiers habitants du continent américain ;
 on distingue les Sud-Amérindiens et les Nord-Amérindiens, et parmi ces derniers les Amérindiens des États-Unis et les Premières Nations du Canada.
 Jusqu'au , les Aborigènes d'Australie ont été qualifiés d'Indiens.

Musique 
 Les Indiens, groupe de stoner rock canadien;
 Indienne, un album de Mama Béa (1998);

Chansons 
 L'indien, de Gilbert Becaud (1973);
 L'indienne, de C.Jérôme sur son album Rétro C'est Trop (1977);
 Les Indiens, de Grand Jojo sur son album Jules César (1982);
 L'indien, de Daniel Guichard sur son album Gamberge (1991);
 L'indien, de Juliette Armanet sur son album Petite Amie (2017).

Cinéma 
 L'Indien, film de Carol Reed (1970);
 Les Indians, film de David S. Ward (1989), suivi de Les Indians 2 (1994) puis Les Indians 3 (1998);
 Indien, film de  (1993);
 L'indien, film de Nima Javidi (2019).

Autres 
 En astronomie, l'Indien est une constellation de l'hémisphère sud.
 Une indienne est un tissu peint ou imprimé, fabriqué entre le .
 , village situé au nord de Pointe Noire en République du Congo.
 , une frégate du 18ème siècle construite pour Benjamin Franklin, Silas Deane et Arthur Lee.
 Dans l'argot des bistros, un indien est une boisson composée d'Orangina et de grenadine, servi (en principe) avec deux pailles collées au verre.

Voir aussi 
 Les Indiens de Mardi gras, sont des participants afro-américains au carnaval du Mardi gras de La Nouvelle-Orléans en Louisiane;
 La brasse indienne, ou nage indienne, est une nage se caractérisant par son asymétrie;
 La rivière Indienne est un affluent du Lac Le Barrois (lac de la zone supérieure de la rivière aux Saumons) au Canada;
 L'Indien d'Amérique du Nord, collection de photographies réalisée par Edward Sheriff Curtis entre 1907 et 1930;
 L'Indien français, série de bande dessinée écrite par René Durand et dessinée par Georges Ramaïoli (1977);
 Les Indiens sont encore loin, film franco-suisse de Patricia Moraz (1977);
 Un Indien dans la ville, film d'Hervé Palud (1994) et son remake Un Indien à New York de John Pasquin (1997);
 L'Indien du Placard, film de Frank Oz (1995).

Références